Con el nombre de Isabel de Valois se conocen a diferentes princesas francesas de dicha dinastía de la rama de los Capetos:

 Isabel de Valois (1292-1309), hija de Carlos de Valois y Margarita de Anjou, casada con Juan III de Bretaña;
 Isabel de Valois (1313-1383), hija de Carlos de Valois y Mahaut de Châtillon-Saint Pol, casada con Pedro I de Borbón;
 Isabel de Valois o Isabel de Francia (1348-1372), duquesa de Milán, hija de Juan II de Francia y de Bona de Luxemburgo;
 Isabel de Valois o Isabel de Francia (1389-1409), duquesa de Orleáns, reina consorte de Ricardo II de Inglaterra e hija de Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera;
 Isabel de Valois (1545-1568), reina consorte de Felipe II de España e hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis.